Солнечный год может означать:

 время полного обращения Земли вокруг Солнца (365,25 дней);
 солнечный тропический год — один цикл времён года (365,2422 дней);
 солнечный сидерический год — полный оборот Солнца по орбите относительно звезды Сириус, длится 1461 год.